Анатолий Николаевич Крупенский (, Кишинёв — , Рим) — русский дипломат, посол в Италии, брат В. Н. Крупенского. Гофмейстер, .

Биография 
Происходил из потомственных дворян Бессарабской губернии Крупенских, — сын губернского предводителя дворянства Николая Матвеевича Крупенского и жены его Надежды Ивановны Гинц. Родился  года в Кишинёве.

Высшее образование начал получать в Киевском университете Св. Владимира; в сентябре 1871 года перешёл на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1874 году.

Поступил на службу в Министерство иностранных дел.

В 1879 году, будучи вторым секретарём русского посольства в Вене, получил придворное звание камер-юнкера. Затем был 2-м секретарём посольств в Австро-Венгрии (1878—1883) и Великобритании (1883—1891), 1-м секретарём посольства в Великобритании (1891—1896).

В 1896—1905 годах был советником посольства в Италии, а затем — чрезвычайным посланником и полномочным министром в Норвегии (1905—1912). Участвовал в переговорах по Шпицбергенскому вопросу на международных конференциях, проходивших в Христиании (Осло) в 1910 и 1912 годах.

В 1912—1915 годах был послом в Италии. После октябрьской революции 1917 года остался в Италии.

Землевладелец Каменец-Подольского уезда Подольской губернии (542 десятины).

Скончался 5 декабря 1923 года в Риме. Похоронен на кладбище Тестаччо.

Мнения 
Военный атташе в странах Скандинавии граф Игнатьев вспоминал:
русская миссия существовала в полном смысле этого слова на средства своего посланника, богатейшего бессарабского помещика Крупенского. Мои редкие наезды в Христианию доставляли ему истинную радость, так как давали лишний предлог затмить всех коллег своим подчас слишком подчеркнутым восточным хлебосольством. Служебные обязанности русского посланника не были обременительны: интересы России в Норвегии исчерпывались в ту пору соблюдением рыболовной конвенции. Она нарушалась, правда, из года в год предприимчивыми норвежскими рыболовами трески и охранялась ввиду этого русскими вооруженными канонерками. В противоположность двум другим моим посланникам [прим. И. А. Кудашев в Дании и Ф. А. Будберг в Швеции], людям отменно воспитанным и боявшимся собственной тени, Крупенский со свойственной этой семье южной экспансивностью обращался не только со своим единственным секретарем, но и с норвежскими чиновниками, как с собственными крепостными. Этому восточному сатрапу не могла быть по душе демократическая свободолюбивая Норвегия.

Награды 
 орден Св. Владимира 2-й ст.
 орден Св. Анны 1-й ст.
 орден Св. Станислава 1-й ст.
 знак Красного Креста
 большой офицерский крест французского ордена Почётного легиона
 румынский орден Короны 2-й ст.
 итальянский большой крест Короны
 офицерский крест шведского ордена Вазы
 папский Пия IX командорский крест
 черногорский орден Князя Даниила I 3-й ст.

Примечания

Литература 
 Касиян А. С. А. Н. Крупенский и Б. Э. Нольде — российские делегаты на переговорах по Шпицбергенскому вопросу в Христиании (Норвегия, 1910—1912 годы).

Ссылки 
 Дипломаты Российской империи
 Русские в Италии

Анатолий Николаевич
Послы Российской империи в Норвегии
Послы Российской империи в Италии
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Гофмейстеры (Российская империя)
Русские эмигранты первой волны в Италии
Похороненные на кладбище Тестаччо